Chamchamāl kan syfta på följande platser:

Irak 

 Chamchamal District, distrikt, Sulaymaniyya, 
 Jamjamāl, distriktshuvudort, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar